Contesto storico – in storiografia, insieme di circostanze di rilievo storico che definiscono e circoscrivono un fatto (avvenimenti che descrivono il periodo)
Contesto sociale – l'ambito sociale anche detto milieu in si trova inserito un individuo o un movimento
Contesto – in informatica, è l'insieme di tutte le variabili, costanti e funzioni che risultano disponibili in un dato punto del codice
Contesto – in linguistica, complesso degli elementi linguistici ed extralinguistici considerati nel loro insieme in quanto capaci di offrire significato al singolo elemento e agli enunciati
 Contesto – in archeologia, luogo e circostanze del ritrovamento di un reperto
 Contesto – programma televisivo svizzero